Watertoren (Dordrecht), een watertoren van de gemeente Dordrecht uit 1882
 Watertoren (Dordrecht DuPont), een watertoren op het terrein van DuPont de Nemours (Ned)B.V. (1961)
 Watertoren (Dubbeldam), tegenwoordig ook tot de gemeente Dordrecht behorend